Bocksprung steht für:
 das Zusammenbringen von männlichen und weiblichen Schafen oder Ziegen zum Zweck der Begattung
 ein Kinderspiel, siehe: Bockspringen
 eine Sportdisziplin, siehe: Sprung (Gerätturnen)